W Polsce
 Laskowa – przysiółek wsi Witoszyce w woj. dolnośląskim, w pow. górowskim, w gmina Góra
 Laskowa – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. trzebnickim, w gmina Żmigród
 Laskowa – wieś w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Laskowa
 Laskowa – wieś w woj. małopolskim, w pow. oświęcimskim, w gmina Zator
 Laskowa – część wsi Sidzina w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Bystra-Sidzina
 Laskowa – część wsi Kojszówka w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Maków Podhalański
 Laskowa – część wsi Stobierna w woj. podkarpackim, w pow. dębickim, w gminie Dębica
 Laskowa – część wsi Rokitno Szlacheckiew woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, w gmina Łazy
 Laskowa – część wsi Klimontów w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Sędziszów
 Laskowa – część wsi Klimontówek w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Sędziszów
 Laskowa – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, gmina Wodzisław
 Laskowa – część wsi Kostomłoty Drugie w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Miedziana Góra
 Laskowa – gmina wiejska w województwie małopolskim (powiat limanowski)
 Laskowa – gromada

Zobacz też 
 Laskowo
 Lasków, Łasków
 Laski, Łaski